Menominee kan syfta på:

 Menominee (folk)
 Menominee (språk)
 Menominee, Illinois
 Menominee, Michigan
 Menominee, Wisconsin

Se även 
 Menominee County